Хони:

 Хони — город на западе Грузии, в провинции Имеретия.
 Хони Ха-Меагель (I в. до н. э.) — законоучитель и чудотворец, знаменитый своей праведностью.